Соломченко Олексій Григорович (1920 — 2002) — український мистецтвознавець.
 Соломченко Любомир — український композитор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко